A természetes ittrium (Y) csak egyetlen izotópból, 89Y-ből áll. A legstabilabb radioizotópjai az 88Y (felezési ideje 106,6 nap) és az 91Y (58,51 nap). Többi izotópjának felezési ideje – az 87Y (79,8 óra) és az 90Y (64 óra) kivételével – egy napnál is rövidebb. A stabil 89Y izotópnál könnyebbek fő bomlási módja az elektronbefogás, a nehezebb izotópok béta-bomlóak. Huszonhat instabil izotópját írták le.

90Y a stroncium-90 bomlásából keletkezik, mellyel radioaktív egyensúlyban van. A Sr-90 maghasadás során keletkezik.

Standard atomtömeg: 88,90584(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Ittrium